Юри Юдт (; 24 июля 1986, Караганда, Казахская ССР, СССР) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Рот-Вайсса» из Эрфурта.

Карьера 
В Бундеслиге дебютировал 15 августа 2009 года во втором туре в матче против франкфуртского «Айнтрахта». Юдт вышел на замену на 82-й минуте вместо Хавьера Пинолы. Тот матч закончился со счётом 1:1.

20 июня 2012 года Юри перешёл в «РБ Лейпциг», команду, представляющую Региональную лигу «Север».

См. также 
 Каримов, Сергей
 Кронхардт, Вилли
 Энгель, Константин

Примечания

Ссылки 
 Статистика на fussballdaten.de
 Профиль на weltfussball.de 
 Юрий Юдт: «Играть за Казахстан мне никто не предлагал»

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Гройтер Фюрт»
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «РБ Лейпциг»
Игроки ФК «Саарбрюккен»
Игроки ФК «Рот-Вайсс» Эрфурт
Иммигрировавшие в Германию из Казахстана